Dino Soerel (1960), een Nederlands crimineel
Orminda Soerel (1965), een Nederlands horecaondernemer en misdaadverdachte
Soerel, voormalige buurtschap bij Nunspeet